Кэрол Мендельсон (, род. 1951) — американский телевизионный сценарист и продюсер, наиболее известная благодаря своей работе шоураннера длительного процедурала CBS «C.S.I.: Место преступления» С 2000 по 2014 год, и как создатель его спин-оффов «C.S.I.: Место преступления Майами» и «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк».

Мендельсон родилась и выросла в Чикаго, штат Иллинойс, и окончила Корнеллский университет, планируя карьеру юриста, прежде чем поступить в Американский институт киноискусства, чтобы стать сценаристом. Начиная с середины 1980-х она писала сценарии к сериалами «Слава», «Звонящий в полночь» и «Испытания Рози О'Нил», а с 1995 по 1999 год была одним из продюсеров и регулярных сценаристов прайм-тайм мыльной оперы «Мелроуз Плейс».

В 2000 году Мендельсон заняла пост шоураннера и исполнительного продюсера шоу «C.S.I.: Место преступления», который вскоре стал самой рейтинговой программой на телевидении и вплоть до конца 2000-х оставался в топ-10. Мендельсон также создала три его спин-оффа, прежде чем в июне 2014 года покинуть пост шоураннера сериала. Параллельно с этим она покинула CBS TV Studios в пользу трехлетней сделки с Sony Pictures Television, чтобы производить новые проекты. Осенью 2014 года она продала безымянный проект с Фелисити Хаффман для ABC.

Телевидение 
 Пламя Габриэля (продюсер, 22 эпизода - 1990-1991)
 Мелроуз Плейс (со-исполнительный продюсер, 156 эпизодов - 1995-1999)
 C.S.I.: Место преступления (исполнительный продюсер, 335 эпизодов - 2000-2015)
 C.S.I.: Место преступления Майами (исполнительный продюсер, 232 эпизода - 2002-2012)
 C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк (исполнительный продюсер, 197 эпизодов - 2004-2013)
 C.S.I.: Киберпространство (исполнительный продюсер, 2015)

Примечания

Ссылки 
 

Сценаристы телевидения США
Шоураннеры
Выпускники Латинской школы Чикаго
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Школы права Университета Джорджа Вашингтона